Научно-исследовательский институт измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна (АО «НПО НИИИП-НЗиК») — одно из крупнейших предприятий радиотехнической отрасли России.

История предприятия 
История предприятия связана с образованием в Санкт-Петербурге в 1910—1913 годах на базе Кронштадтской радиотелеграфной мастерской так называемого Радиотелеграфного депо Морского ведомства, территориально объединившего мастерскую, склад и лабораторию. В 1915 году предприятие получило официальное название «Радиотелеграфный завод Морского ведомства».

В 1922 году название было изменено на «Радиотелеграфный завод им. Коминтерна», а в 1941 году предприятие было эвакуировано в город Новосибирск по решению Государственного Комитета Обороны.

Входит в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз — Антей“».

7 декабря 2010 года ОАО «Научно-исследовательский институт измерительных приборов» присоединилось к ОАО «Новосибирский завод имени Коминтерна» (реорганизация в форме присоединения). Объединённые НИИ и завод изменили название на ОАО «НПО НИИИП-НЗиК».

Оба предприятия, НИИ и завод, расположены в Новосибирске.

Генеральный директор — Заболотный Павел Васильевич.

Гражданская продукция 
 Устройства защиты кранов от ЛЭП, ограничители грузоподъемности для мостовых и козловых кранов.
 Промышленные роботы. Универсальные 6-осевые промышленные роботы-манипуляторы грузоподъёмностью 5/15/30/60/200 кг для автоматизации производств предприятий, а также робототехнических технологических комплексов (РТК) на их основе.
 Геофизическое оборудование. Аппаратура малоглубинного исследования грунта методом электромагнитного частотного зондирования НЕМФИС Про/ NEMFIS Pro (от англ. Near surface ElectroMagnetic Frequency Imaging Scanner) позволяет проводить исследования грунтов без нарушения покрова на глубине до 10 м, в том числе с автоматической привязкой точки измерения к GPS/ГЛОНАСС координатам.
 Медицинская техника.

Санкции 
26 декабря 2016 года предприятие попало под санкции США так как завод действует «в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики.

Примечания

Ссылки 
 НИИИП-НЗиК 

Научно-исследовательские институты Новосибирска
Компании Новосибирска
Предприятия Новосибирска
Научные институты России
Алмаз-Антей
Организации, основанные в 1911 году
ПВО Российской Федерации
Наука в Новосибирске
Предприятия по алфавиту